Вицин или Вицын — русская фамилия, от диалектного вица (прут, хлыст, длинная ветка), однокоренного с глаголом вить (корзину).

Известные носители:
 Вицын, Александр Иванович (1833—1900) — русский юрист, профессор гражданского права, автор исторических работ.
 Вицин, Георгий Михайлович (1917—2001) — советский и российский актёр.
 Вицин, Сергей Ефимович (1929—2017) — советский и российский юрист-криминолог, доктор юридических наук; генерал-майор внутренней службы и член комиссии по помилованию при Президенте РФ; заслуженный юрист РСФСР, заслуженный работник МВД СССР.

Вицина 
Сёстры-близнецы:
 Вицина, Ольга Вячеславовна (род. 1990) — российская самбистка.
 Вицина, Юлия Вячеславовна (род. 1990) — российская самбистка.